Сергей Алексеевич Фоминых (род. 25 апреля 1960 года, Киров, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский спортсмен (хоккей с мячом), мастер спорта СССР (1991).

Карьера 
Начал играть в 1967 году в городе Киров, в детской команде «Родины». 
Воспитанник тренера Анатолия Алексеевича Казаковцева.  
За взрослую команду «Родина» провёл 20 сезонов (77/78,80/81-98/99). 
За «Агрохим» (Березники) провёл 3 сезона (99/00-01/02). 
Сезон 2002/2003 начинал в составе «Североникеля», где на первом этапе кубка России провёл 5 игр забив в них 7 мячей, чемпионат России провёл за омскую «Юность». 
Карьеру игрока завершил после сезона 2003/2004, проведя его в братском «Металлурге».  
Один из ведущих игроков «Родины» на протяжении многих лет. Физически крепкий, устойчивый на коньках, отличался высокой стартовой
скоростью, обладал сильным и прицельным ударом, успешно завершал розыгрыши стандартных положений. Став в
начале 90-х стержневым игроком обороны «Родины», продолжал с пользой для команды подключаться к атакам. Благодаря
профессиональному отношению к учебно-тренировочному процессу, выступал за команды высшей лиги до 44 лет. 
Последний мяч забил 11 января 2004 года на 26 минуте в ворота краснотурьинского Маяка в возрасте 43 лет 8 месяцев и 17 дней.  
Судейством занимается с 2004. Судит матчи команд высшей лиги с 2004.

Достижения 
 Чемпион РСФСР - 1982, 1992. 
 Победитель Спартакиады народов РСФСР - 1978. 
 Чемпион России по мини-хоккею - 1994, 1995. 
 Второй призёр чемпионата России по мини-хоккею - 2003. 
 Третий призёр чемпионатов России по мини-хоккею - 1993, 1998. 
 Второй призёр чемпионата мира по ринк-бенди - 1996.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В чемпионатах СССР, России забивал мячи в ворота 29 команд 
  1.Север            = 15 мячей 15-16.Енисей            = 5
  2-3.Динамо М       = 13       17-20.Кузбасс           = 3
  2-3.Старт          = 13       17-20.Саяны             = 3
  4-5.СКА-Свердловск = 12       17-20.Черемшан          = 3
  4-5.Ак Барс-Динамо = 12       17-20.СКА-3абайкалец    = 3
  6.Строитель С      = 10       21-27.Динамо А-А        = 2
  7-9.Зоркий         =  8       21-27.Байкал-Энергия    = 2
  7-9.Водник         =  8       21-27.Уральский трубник = 2
  7-9.Североникель   =  8       21-27.БСК               = 2
 10-11.Маяк          =  7       21-27.Мурман            = 2
 10-11.Волга         =  7       21-27.Сибсельмаш        = 2
 12-14.Вымпел        =  6       21-27.Подшипник         = 2
 12-14.СКА-Нефтяник  =  6       28-29.Знамя             = 1
 12-14.Локомотив Ор  =  6       28-29.Металлург Бр      = 1
 15-16.Юность Ом     =  5

В чемпионатах СССР, России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 90 играх 
по 2 мяча забивал в 35 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
Свои 169 мячей забросил в 128 играх, в 248 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 С.Фоминых на сайте ФХМР

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Агрохим»
Игроки КХМ «Юность»
Игроки КХМ «Металлург» Братск
Игроки КХМ «Североникель»
Спортивные судьи России